

Toponymie

 Strych est un village de la voïvodie de Mazovie 
 Strych est un village de la voïvodie de Poméranie